Miroslav Ferić (pilot) (1915. – 1942.), poljski pilot hrvatskog podrijetla, zračni as u Drugom svjetskom ratu;
 Miroslav Ferić (nogometaš) (1944.), hrvatski nogometaš